Hirano kan som auktorsförkortning betyda:

 Satoko Hirano
 Yuichi Hirano

Robotskapade auktorsförkortningar